Costa Verde FM é uma emissora de rádio brasileira do município de Itaguaí, no Rio de Janeiro. Transmite sua programação na frequência de 91,7 MHz em FM. A emissora foi fundada em 1988.

Sua programação é baseada em sucessos populares, com sua audiência concentrada na região da Costa Verde fluminense, além da Zona Oeste da capital e da Baixada Fluminense. É comum a emissora promover eventos na sua região de alcance

Referências

Ligações externas

Estações de rádio do Rio de Janeiro
Itaguaí
Costa Verde